Viljem II. je ime več vladarjev:
 Viljem Savinjski (Viljem IV., Viljem II.),  grof iz Brež in Trušenj na Koroškem ter Mejni grof Savinjski (?–1036)
 Viljem Osvajalec (Viljem II. Normandijski), normanski kralj Anglije (1028–1087)
 Viljem II. Angleški (Viljem Rufus), angleški kralj (ok. 1060–1100)
 Viljem II. Oranski, knez, državni namestnik (1626–1650)
 Viljem II. Nizozemski, nizozemski kralj (1792–1849)
 Viljem II. Nemški, nemški cesar in pruski kralj (1859–1941)